Egalisation (aus dem Französischen für Gleichstellung)
steht für
Egalisation für 24 Instrumente von Makoto Shinohara, 1975 

Siehe auch:
 Egalisieren, Egalisierung, Egalisator